

Codici 
 P-52 – designazione degli aerei USA dell'aereo da caccia Bell P-52

Altro 
 Papiro P52 – frammento di papiro che rappresenta il più antico manoscritto su Gesù